Caubous ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Caubous (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Caubous (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées